Le district de Luolong (洛龙) est une subdivision administrative de la province du Henan en Chine ;
 Le xian de Lhorong ou Luolong (洛隆) est une subdivision administrative de la région autonome du Tibet en Chine.

Homonymie de toponyme